Файдиты (Los faidits, от  — изгнанник) — участники национально-освободительного сопротивления Окситании в течение Альбигойского крестового похода против крестоносцев, католической церкви и короля Франции.

Файдиты были рыцарями и сеньорами Лангедока, которые были лишены своих земель и вотчин во время Альбигойского крестового похода. Они принимали активное участие в окситанском сопротивлении против оккупации крестоносцами с севера и оказывались вне закона в силу сопротивления оккупационной администрации.

Дворяне Лагендока становились файдитами по нескольким причинам.

Они исповедовали религию катаров и следовательно объявлялись виновными в ереси.

Либо отказались присоединиться к крестовому походу против своей страны, и следовательно также обвинялись в помощи еретикам.

Кроме того, рыцарь становился файдитом, если его земля была захвачена крестоносцами.

Файдиты оказывали активное сопротивление оккупации крестоносцев, однако добивались успеха лишь на короткий отрезок времени.
Их судьбы складывались по-разному. Многие из них были убиты вместе с членами своей семьи, как это было с Аймери де Монреалем, или изгнаны из своих земель и скрывались в Арагоне, как в случае с Геродом Ниором. Другие искали мира с Церковью, чтобы восстановить земли и права в обмен на обещание бороться с ересью или взять крест и идти на Святую Землю, как это имело место, например, с Оливье де Термом.

Список известных файдитов 
Многие имена рыцарей и лордов из файдитов сохранились. Вот их неполный список:

 Пьер Раймонд д’Арген
 Раймунд Роже де Фуа
 Роже Бернар II де Фуа
 Чаберт де Барбейра
 Жордин де Кабаре
 Пьер-Роже де Кабаре
 Аймери де Лаурак и Монреаль
 Берангер де Кокугнан
 Пьер де Кокугнан
 Герод де Гордо
 Бернард-Жордин де Лисл-Жордин
 Гилом Хунод де Ланта
 Герод Хунод де Ланта
 Жордин Хунод де Ланта
 Раймон Хунод де Ланта
 Рауль де Лоре
 Пьер де Лоре
 Гилом де Минерв
 Пон де Мирабель
 Арно-Роже де Мирепо
 Пьер-Роже де Мирепо
 Жак де Виллеман
 Аймери де Монтаню
 Озиль де Морлон
 Герод де Ниор
 Бернар-Отон де Ниор
 Гилом де Ниор
 Раймон де Роквефил (Ниор)
 Guiraud de Pépieux
 Raymond de Péreille
 Guillaume du Puy (de Podio).
 Sicard de Puylaurens
 Pelfort de Rabastens
 Raymond-Sans de Rabat
 Augier de Rabat
 Bernard de Roquefort (Bernat de Roquefort)
 Guillaume de Roquefort (Guilhem de Roquefort)
 Jourdain de Roquefort (Jordan de Roquefort) / (biographie complète dans:).
 Pierre-Géraud de Routier
 Guillaume-Arnaud de Soupex
 Бертран де Сассиак
 Жордин де Сассиак
 Оливье де Термес
 Раймонд де Термес
 Раймунд VI граф Тулузы
 Раймунд VII граф Тулузы
 Раймунд II Тренкавель
 Guiraud-Amiel de Villallier
 Arnaud de Villemur
 Гильем де Лайль

Примечания 

Противники крестоносцев
Партизанские войны
История Окситании
Катары